

Участники 
В сезоне 1995 года в первой лиге выступали 22 команды.

Команды, которые вступили в первую лигу после второй лиги обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в первую лигу после высшей лиги обозначены красной стрелкой ()

Таблица 

 Лучшие бомбардиры
 Сергей Булатов («Балтика») — 29 мячей в 40 матчах
 Сергей Топоров («Заря») — 28 мячей в 39 матчах
 Михаил Потыльчак («Торпедо» Влж) — 21 мяч в 40 матчах
 Владимир Кулик («Зенит») — 19 мячей в 41 матче
 Эдуард Богданов («Уралан») — 18 мячей в 37 матчах
 Рустям Фахрутдинов («Нефтехимик») — 18 мячей в 37 матчах
 Наиль Галимов («Локомотив») — 18 мячей в 38 матчах
 Карапет Микаелян («Звезда») — 18 мячей в 40 матчах
 Айрат Ахметгалиев («Нефтехимик») — 16 мячей в 37 матчах
 Олег Рыдный («Динамо») — 16 мячей в 42 матчах
 Александр Селенков («Луч») — 16 мячей в 40 матчах

 Лучший игрок
 Сергей Дмитриев («Зенит»)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на sportbox.ru 

1995
Футбол в России в 1995 году